People, Hell & Angels  — посмертный студийный альбом Джими Хендрикса, издан в марте 2013 года.

Об альбоме 
People, Hell & Angels включает в себя 12 ранее не издававшихся студийных записей, как новые версии уже известных песен, так и никогда не издававшиеся композиции.

Большинство записей взяты из сессий 1968 и 1969 гг. на Record Plant Studios в Нью-Йорке, остальные из сессий на Sound Centre, Hit Factory,  Electric Lady Studios.

Список композиций

Песни
Запись для People, Hell and Angels:

Трек 1 записан 19 декабря 1969 в Record Plant Studios
Трек 2 записан 13 марта 1968 в Sound Centre
Треки 3, 4, 12 записаны 21 мая 1969 в Record Plant Studios
Треки 5, 10 записаны 18 марта 1969 в Record Plant Studios
Треки 6 and 7 записаны 28 августа 1969 в Hit Factory
Трек 8 записан 24 апреля 1969 в Record Plant Studios
Трек 9 записан 11 июня 1968 в Record Plant Studios
Трек 10 записан 18 марта 1969 в Record Plant Studios
Трек 11 записан июнь/август 1970 в Electric Lady Studios

Участники записи
Джими Хендрикс – электрогитара, вокал, бас-гитара (трек 9)
Билли Кокс –  бас-гитара (треки 1, 3, 4, 6-8)
Бадди Майлз – ударные (треки 1, 3-5, 10)
Митч Митчелл – ударные (треки 2, 6, 7, 9)
Юма Султан – конга (треки 3, 4, 6, 7, 12)

Чарты

Примечания 

Альбомы Джими Хендрикса